

Personnalité
 La virtus est dans la Rome antique la qualité que doit avoir l'homme (vir en latin), mélange d'énergie, de force morale et de courage, dont dérive le mot vertu.
 Par extension, ces qualités morales et politiques s'appliquent aux saints et à la figure divine. Ainsi, les récits de miracles sont, pour l'essentiel, prétexte à la manifestation de la virtus divina, le plus souvent d'ailleurs par l'intermédiaire de la virtus des saints dont les chrétiens cherchent à bénéficier de leur intercession et des bienfaits de leur virtus, via différentes pratiques (vénération de reliques, inhumation ad sanctos, etc.).

Mythologie 
 Virtus est la déesse mineure de la Vertu de la mythologie romaine.

Astronomie 
 L’astéroïde (494) Virtus a été découvert le  par Max Wolf.

Sport 
 Virtus, Fédération internationale de sports pour personnes ayant une déficience intellectuelle, créée en 1986.
 Virtus Bologne, une des 2 équipes professionnelles de basket-ball de Bologne, Italie.
 Società Sportiva Virtus,  club de football saint-marinais.
 Virtus Entella, club de football de Chiavari.
 Virtus Juventusque, club de football italien basé à Livourne et aujourd'hui disparu.
 Bassano Virtus 55, club italien de football.
 Igea Virtus Barcellona, club de football de Barcellona Pozzo di Gotto, dans la province de Messine, en Sicile.
 Pallacanestro Virtus Viterbo, club italien féminin de basket-ball fondé en 1995.
 Virtus Pro, équipe professionnelle de Counter-Strike.

Autres 
 Virtus, un manga de GIBBON et Hideo Shinanogawa.
 Volkswagen Virtus, une automobile.

Notes et références

Voir aussi 
 Liste de locutions latines : Virtus